Als Mailänder Schnitzel werden im Deutschen bezeichnet:
eine Variante der Costoletta alla milanese aus Kalbsschnitzel statt -kotelett
die Piccata Milanese, ein kleines, mit Käse paniertes Kalbsschnitzel mit Nudeln und Tomatensauce